Сен-Клеман () — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мерт і Мозель
 Сен-Клеман () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена
 Сен-Клеман () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Альє
 Сен-Клеман () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ардеш
 Сен-Клеман () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна
 Сен-Клеман () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Коррез
 Сен-Клеман () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Канталь
 Сен-Клеман () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Ґар